Юденки — название населённых пунктов в России:
 
 Юденки — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Юденки — деревня в Свечинском районе Кировской области.